Hudson je lahko:
 Hudson, reka na severovzhodu ZDA
 Sir Henry Hudson, angleški pomorščak (1550-1611)
 William Hudson, angleški pisatelj (1841-1922)
 Wilmot Hudson Fysh, avstralski častnik in vojaški pilot (1895-1974)
 Saul Hudson, bolj poznan kot Slash, angleški glasbenik (roj. 1965)
 Katheryn Elizabeth Hudson, bolje poznana pod psevdonimom Katy Perry, ameriška pevka (roj. 1984)
 Kate Hudson, ameriška igralka
 Lockheed Hudson, ameriški lahki bombnik druge svetovne vojne